Кака-Пойнт () — сельское поселение в районе  (регион Отаго, Новая Зеландия). Расположено в северной части региона . Административный центр района, городок , находится в 14 км к северу. Кака-Пойнт расположено в 8 км севернее живописного полуострова .

Согласно  в Кака-Пойнт проживал 231 человек, однако количество жителей поселения значительно меняется в зависимости от времени года, поэтому здесь довольно много так называемых . Средний возраст жителя — 54,5 года, при среднем по стране 37,4 года (27,3 % жителей Кака-Пойнт были старше 64 лет); 3,9 % жителей указали, что они являются маори.  жителя составлял  долларов в год, при среднем по стране  долларов в год.

Самый известный житель поселения — поэт-маори , который прожил здесь с 1992 года до самой своей смерти в 2008 году.

Своё название поселение получило в честь птицы вида нестор-кака (в англоязычной орнитологии — Kākā).

В Кака-Пойнт имеются ресторан, мотель, мини-гостиница и кемпинг.

Примечания 

Населённые пункты Новой Зеландии
Отаго
Те-Кэтлинс